Danska Superliga je najviša nogometna liga u Danskoj. U ligi se natječe 12 klubova, te se igra 28 kola u regularnom dijelu sezone, nakon čega se klubovi dijele u skupinu za prvaka i skupinu za ostanak. Dva posljednjeplasirana kluba na kraju sezone izravno ispadaju u Prvu nogometnu ligu Danske.

Najuspješniji klub Superlige je Kopenhagen, s 14 naslova prvaka, Brøndby ima 7, a Aalborg 4.

Danski nogometni prvaci

Prvaci 

Nogomet u Danskoj
Prvoligaška nogometna natjecanja